L'Avantage est un journal hebdomadaire de Rimouski (Québec, Canada). Il s'agit d'un journal indépendant et privé, distribué gratuitement le mercredi à un tirage de plus de  copies.

Histoire 

La première édition de l’Avantage Consommateurs de l’Est du Québec sort le  et est fondé par Jean-Claude Leclerc. Les premières éditions sont conçus dans sa résidence avec sa conjointe Thérèse Martin qui l'aide à l’administration. Gonzague Drapeau s'associe avec Jean-Claude Leclerc le . Un an plus tard, le mensuel « Le Régional » est lancé avec une distribution de  copies.

Entre 2003 et 2007, les publications L’Avantage sortent la revue mensuelle L’Avantage affaires qui s’intéresse aux gens d’affaires sur le territoire de Rivière-du-Loup à Gaspé et a une distribution de 10 000 copies. Un nouvel hebdomadaire est créé en 2004, L’Avantage gaspésien. Il couvre le territoire de Baie-des-Sables à L'Anse-Pleureuse avec une distribution de 16 000 copies. L’Avantage gaspésien est devenu, en , membre des Hebdos du Québec. Une maison d’édition est créée en 2007 et a publié 19 titres.

En 2009, les publications L’Avantage concluent une entente d’exclusivité avec Transcontinental. . . Les publications L’avantage ont remporté plusieurs prix au congrès annuel des 150 Hebdos du Québec : Conseiller publicitaire, Conception, Qualité du français, Meilleur site Internet et Hebdo de l’année ().

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel

Média à Rimouski
Presse hebdomadaire au Québec